Hay varias personas llamadas George Mason:
 George Mason, uno de los padres fundadores de Estados Unidos;
 George D. Mason, un arquitecto del siglo XX;
George Mason, personaje de la serie de televisión 24;
 George Mason, es un actor neozelandés, que ha aparecido en series como Shortland Street y The Blue Rose.

También existen instituciones llamadas con ese nombre:
Universidad George Mason, universidad pública de Estados Unidos nombrada en honor del padre fundador del mismo nombre.